Сизенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сизенко, Евгений Иванович (1931—2016) — советский государственный деятель.
 Сизенко, Юрий Павлович — член Коммунистической партии Украины, заместитель Министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта.